Њу Бафало има више значења:
 Њу Бафало (Мичиген)
 Њу Бафало (Пенсилванија)